ciò che è pertinente all'isola di Giava
 appartenente al gruppo etnico dei giavanesi
lingua giavanese